Osoby o tym nazwisku:
 Hanna Buśko – polska laborantka i działaczka społeczna, posłanka na Sejm
 Jan Buśko – polski działacz partyjny
 Leon Buśko – ujednoznacznienie
 Witalij Buśko – białoruski inżynier elektryk, pracownik akademiki i polityk
 Wital Buśko – białoruski polityk